Bisa bezeichnet:

 Bisa (Volk), eine Ethnie in Sambia
 Bissa (Volk), eine Ethnie in Westafrika
 Bissa (Sprache), die Sprache der Bissa in Westafrika 
 Bisa (Insel), eine der indonesischen Obi-Inseln
 Bize, eine französische Gemeinde, auf Okzitanisch

Bisa ist der Name folgender Personen:
 Chama bar Bisa (3. Jahrhundert), jüdischer Schriftgelehrter
 Josef Bisa (1908–1976), Schweizer Bildhauer

BISA ist die Abkürzung für
 British International Studies Association, eine akademische Vereinigung zur Förderung internationaler Studien 

Siehe auch:
 Bissa